Patrick McGovern ist der Name folgender Personen:

* Patrick McGovern (Politiker) (1875–1949), irischer Politiker
 Patrick Aloysius Alphonsus McGovern (1872–1951), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Cheyenne
 Patrick Edward McGovern (* 1944), US-amerikanischer Archäologe und Anthropologie 
 Patrick Joseph McGovern (1937–2014), US-amerikanischer Verleger